Бастьен Мидоль (; 3 августа 1990, Анси, Верхняя Савойя, Рона — Альпы) — французский фристайлист, серебряный призёр чемпионата мира 2013 года.

Его старший брат, Жонатан Мидоль также профессионально занимается фристайлом и стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Сочи (2014).

Биография 
На Чемпионате мира по фристайлу в норвежском Воссе занял второе призовое место в ски-кроссе, уступив только своему соотечественнику, Жану-Фредерику Шапюи. Однако из-за серьёзной травмы спины в конце 2013 года на этапе Кубка мира в Сан-Кандидо (Италия) не смог претендовать на место в сборной на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Достижения 
 Чемпионат мира по фристайлу: серебро (2013).
 Чемпионат мира по фристайлу: золото (2019)

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Примечания 

Фристайлисты по алфавиту
Фристайлисты Франции
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2022 года